Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Омана.

Из 78 указанных в таблице видов, 3 находится под угрозой исчезновения, 7 являются уязвимыми, 4 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Списки:Оман
Природа Омана